

Localidades dos Estados Unidos 
 Fredericksburg (Indiana)
 Fredericksburg (Iowa)
 Fredericksburg (Ohio)
 Fredericksburg (Pensilvânia)
 Fredericksburg (Texas)
 Fredericksburg (Virgínia)

Desambiguações de topônimos